Charlie Daniels (1936–2020) – amerykański muzyk
 Charlie Daniels (ur. 1986) – angielski piłkarz